Uefa Women's Champions League 2019/2020 var den 19:e säsongen av Uefa Women's Champions League, Europas största klubbfotbollsturnering för damer. Finalen spelades på Estadio Anoeta i San Sebastián i Baskien, Spanien den 30 augusti 2020.

Kvalspel

Grupp 1

Grupp 2

Grupp 3

Grupp 4

Grupp 5

Grupp 6

Grupp 7

Grupp 8

Grupp 9

Grupp 10

Slutspel

Slutspelsträd

Sextondelsfinaler

Åttondelsfinaler

Kvartsfinaler

Semifinaler

Final

Se även
Uefa Champions League 2019/2020
Uefa Europa League 2019/2020

Källor
 Officiell hemsida